Danmarksmesterskab har flere betydninger:
 Danmarksmesterskab – en konkurrence eller turnering, hvor sportsudøvere inden for en bestemt sportsgren kæmper om, hvem der er den eller de bedste i Danmark
 Danmarksmesterskab (brassband) – et årligt mesterskab for brassbands, som arrangeres af Dansk Amatør Orkesterforbund
 Danmarksmesterskab (bygarde) – en konkurrence, der afholdes hvert andet år for garder
 Danmarksmesterskab (harmoniorkester) – et mesterskab for harmoniorkestre, som arrangeres af Dansk Amatør Orkesterforbund
 Danmarksmesterskab (fodbold) – – en konkurrence, som siden 1919 er blevet afholdt af Dansk Boldspil-Union
 Danmarksmesterskab (kvindefodbold) – en konkurrence, som siden 1973 er blevet afholdt af Dansk Boldspil-Union
 Danmarksmesterskab (rugby)
 Danmarksmesterskab (softball)
 Danmarksmesterskab (svømning)
 Danmarksmesterskabet (indendørs fodbold)

Se også 
 DM (flertydig)